Фестивали Самарской области — мероприятия событийного туризма, проходящие на территории Самарской области. По тематике выделяют спортивные, гастрономические, исторические, культурные — среди них отдельно музыкальные, и другие. По организации выделяют открытые, с бесплатным входом, и на те, где вход платный.

Виды фестивалей 
Самый известный и старейший из музыкальных — Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, он проводится с 1968 года и собирает более 20 тысяч человек в первые выходные июля, а зимой, обычно в конце февраля, проводится «Зимний Грушинский» на концертных площадках Самары.

Спортивные фестивали:
 зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море», включающий соревнования по сноукайтингу, и одноимённый летний яхт-фестиваль проходят в Куйбышевском водохранилище.
 экстремальный марафон «Хрящёвка Challenge»
 январская гонка на собачьих упряжках «Волга Квест».

В категории гастрономических фестивалей Самарской области держит первенство ежегодный «Сызранский помидор», проходящий совместно с фестивалем духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья». В августе проводится фестиваль «Ширяевская вишня» в селе Ширяеве. В Тольятти проходит гастрономический фестиваль «Рыба моя».

Самым посещаемым стал молодой (с 2016 года) двухдневный фестиваль набережных «Волгафест», проходящий в Самаре в середине июня. Его зрителями и участниками стали более 250 тысяч человек; хотя в 2018 году из-за плохой погоды он собрал всего 65 тысяч человек.

Самым крупным музыкальным фестивалем был «Рок над Волгой», но с 2013 по 2019 года он не проводился. Громкое возвращение фестиваля было намечено на лето 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса фестиваль прошел в формате онлайн. После 9 раз прекратил существование фестиваль электронной музыки и экстремального спорта «ГЭС». Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» (ранее «Классика над Волгой»; с 2008 года) собирает в Тольятти пять тысяч участников. Зрители слушают классическую музыку, исполняемую симфоническими оркестрами на открытой сцене на фоне Жигулёвских гор и реки Волги. В 2013 году на всероссийском конкурсе в области событийного туризма проект «Классика над Волгой» завоевал третье место в номинации «Культурные события». В 2014 году жюри Национальной премии Russian Event Awards наградило фестиваль званием «Лучшего проекта в области культуры» в сфере событийного туризма России, а в 2015 году он стал обладателем Гран-при в этой номинации. Жюри национальной премии «Серебряный лучник» назвало фестиваль в числе лучших проектов по продвижению территорий.

Международный фестиваль современного искусства «Ширяевская биеннале» проходит в селе Ширяеве, а также на площадках Самары.

Этно-военно-исторический фестиваль «Битва Тимура с Тохтамышем» посвящён битве на реке Кондурче, проводится под эгидой Самарского историко-краеведческого музея ежегодно в середине июня.

«Фестиваль всего живого Метафест» появился как площадка для музыки разных жанров, которой не нашлось места на Грушинском фестивале. Он проходит, как и Грушинский, на Мастрюковских озёрах в конце июля.

Этно-культурные фестивали: «Барабаны мира» под Тольятти, «Волга. Возвращение к истокам» в посёлке Зольное, фестиваль обрядовых действий «Злат венец» в Приволжье.

Театральные фестивали в Самаре:
 молодёжный фестиваль спектаклей малых форм «Театромагия» (с 2012 года)
 многожанровый фестиваль «Волжские театральные сезоны»
 фестиваль-лаборатория театров для детей «Золотая Репка»
 фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» (с 2000 года)
 фестиваль классического балета имени Аллы Шелест включён в Европейскую фестивальную ассоциацию ().
 фестиваль уличного театра и современного искусства «Пластилиновый дождь».

Необычный фестиваль восстановления городской среды «Том Сойер Фест» зародился в Самаре, но уже вышел за её пределы. В течение фестивального сезона волонтёры восстанавливают фасады старых домов.

Не все попытки организовать фестиваль оказываются удачными: провалилась попытка гастрономического фестиваля «Изобилие».

Даты проведения 
Большинство фестивалей представляют собой многотысячные мероприятия под открытым небом и проводятся в тёплое время года — летом. В 2020—2021 годах некоторые ежегодные летние фестивали были отменены или перенесены из-за эпидемиологической обстановки. А в «постковидный» 2022 год организаторам пришлось перенести даты некоторых летних фестивалей, чтобы они не накладывались друг на друга.

Весной проводится традиционный джазовый фестиваль (на площадке Самарской филармонии) и театральные фестивали.

Осенью — «Поволжские сезоны Александра Васильева», фестиваль балета им. Аллы Шелест,

Зимой проводятся фестивали, посвящённые зимним видам спорта. Кроме этого, многие годы в концертных залах Самары проходил «Зимний Грушинский фестиваль» без конкурсной программы.

Поддержка фестивалей 
Местные власти (муниципальные, областные) рассматривают фестивали как средство привлечения туристов в Самарскую область, оказывают некоторым фестивалям административную и информационную поддержку, публикуют «фестивальный календарь Самарской области». Чтобы обеспечить пассажирский поток на фестиваль, транспортные компании совместно с турфирмами формируют специальные фестивальные поезда (например на Грушинский, на «Сызранский помидор»), организуют дополнительные теплоходные рейсы (например на «Ширяевскую вишню»).

Примечания

Ссылки 
 Фестивали в Самаре 2017 Samru.ru, 28.03.2017
 Влад Лугошин Пять областных музыкальных фестивалей этого лета ВолгаНьюс.рф, 30.05.2016
 Фестивали Портал «Самарская губерния: история и культура»
 Вспомним о былом. В Самаре на площади Славы откроется фотовыставка «Фестивали и праздники Самарской области».  «РегионСамара», 30 сентября 2013
 Вера Паленова Самара вошла в десятку лучших городов России для событийного туризма. Большой наплыв туристов в наш город обеспечивают «Рок над Волгой» и Грушинский фестиваль. «БезФормата» со ссылкой на «Samara24», 21.06.2013
 Губерния фестивальная. Туризм в Самарской области Областной журнал «Самара и Губерния», номер 2#2017 (июль)
 Можно без денег. Как организовать фестиваль в Самаре и не умереть. «Другой город», 17 июля 2018
 Кончится лето. 10 летних фестивалей в Самаре, которые нельзя пропустить.  «Другой город», 25 июня 2018

Фестивали Самарской области